Antídoto pode referir-se a:

 Antídoto, substância ou mistura que neutraliza os efeitos de um veneno.
 Antídoto (livro), obra de 2003 do escritor português José Luís Peixoto.

Desambiguação